Un taux désigne un nombre calculé de différentes manières selon l'usage. Il est généralement issu de la division de l'une de deux grandeurs par l'autre pour les comparer.

Calcul et sciences 
Un taux est un rapport entre deux valeurs de même nature (exemple : euros et dollars, litres et gallons).

Le calcul se fait en soustrayant l'une des valeurs (B) de l'autre (A), puis en divisant le résultat par A : (B-A)/A.

Le résultat est exprimé par un nombre brut en valeur absolue.

Pour l'exprimer en pourcentage, le calcul est : ((B-A)*100)/A. Cela revient à utiliser A comme base 100 pour le calcul.

Un  est un rapport entre une grandeur et une autre de même nature prise comme unité.

 est un mot latin utilisé surtout en anglais, synonyme de rapport.

Démographie

Économie 
En sciences économiques, plusieurs indicateurs économiques importants sont des taux.

Fiscalité

Finance

Voir aussi 

Statistiques
Mathématiques financières

lt:Dažnumas